Орден Святого Миколи

 Орден Святого Миколи — державна нагорода Грузії (з 2009).
 Орден святого рівноапостольного Миколи, архієпископа Японського — орден Російської православної церкви (з 2012).
 Орден Святителя Миколи Чудотворця (1920) — нагорода часів громадянської війни в Росії.
 Орден Святителя Миколи Чудотворця (династичний) — приватний орден Романових в еміграції (з 1929).

Миколи